Береза́нка:

 Березанка — река на Украине
 Березанка — пгт, районный центр Березанского района Николаевской области
 Березанка — село Нежинского района Черниговской области
 Березанка — село Черниговского района Черниговской области